651 км, 651-й киломе́тр — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 651 км — разъезд, Восточно-Сибирская  железная дорога  (Республика Бурятия). Код 905731
 651 км — остановочный пункт / пассажирская платформа,  Свердловская железная дорога  (Ханты-Мансийский автономный округ). Код 797144